Місячний сарос 136 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 13 квітня 1680 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 1 червня 2960, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія містить 72 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1280 років.

Серія містить 27 повних затемнень від 26 вересня 1950 до 7 липня 2419, 7 часткових перед повними від 11 липня 1824 до 14 вересня 1932 і 8 часткових після повних від 18 липня 2437 до 3 жовтня 2563.

Попереднім у серії було повне затемнення 28 жовтня 2004 і наступним буде також повне 8 листопада 2022.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 35-е, яке відбудеться 21 квітня 2293 і триватиме 101,4 хвилини.

Список

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 136 

Місячні сароси